Hecheng bezeichnet:

 Hecheng (鹤城区), Stadtbezirk von Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan
 Hecheng (Heshan) (鹤城镇), Großgemeinde der Stadt Heshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hecheng (Zixi) (鹤城镇), Großgemeinde im Kreis Zixi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Hecheng (Xiuning) (鹤城乡), Gemeinde im Kreis Xiuning in der chinesischen Provinz Anhui
 Hecheng (Qingtian) (鹤城街道), Straßenviertel im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang